Berra puede referirse a:
 El nombre común de la planta Apium nodiflorum.
 El nombre común de la planta Berula erecta.
 El nombre común de la planta Veronica beccabunga.
 La localidad italiana de Berra (Italia).